Csehország
 Železná, település a Berouni járásban
 Železná, Bělá nad Radbuzou településrésze a Domažlicei járásban
 Železná, Libořice településrésze a Lounyi járásban
 Železná, Vrbno pod Pradědem településrésze a Bruntáli járásban